Соревнования по плаванию на VII летней Спартакиаде народов СССР проходили в Москве, в Плавательном бассейне Центрального стадиона имени В. И. Ленина, 25—31 июля 1979 года. Результаты советских спортсменов также шли в зачёт XLVIII чемпионата СССР по плаванию.

Результаты

Мужчины

Женщины

Примечания

Литература 
 

 7
Чемпионат СССР по плаванию
Спортивные соревнования в Москве
Международные соревнования по плаванию в СССР
Летняя Спартакиада народов СССР 1979